Concile de Jérusalem peut désigner :
 Concile de Jérusalem, au milieu du , au début du christianisme ;
 Concile de Jérusalem, un concile de l'Église orthodoxe tenu en 1672, qui a condamné la confession de la foi de Cyrille Loukaris comme calviniste et a confirmé les décisions du Concile d'Iași.

Jerusalem
Histoire de Jérusalem